Лос Веласкез има више значења:

 Лос Веласкез, Парсела Сеис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Веласкез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Веласкез (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Веласкез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Веласкез (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику